Laurențiu Aurelian Reghecampf (Târgoviște, 19 de setembro de 1975) é um ex-futebolista e treinador de futebol romeno. Atualmente está sem clube.

Carreira
Reghecampf iniciou a carreira em 1994, no VSE St. Pölten, mas não chegou a disputar partidas oficiais pela equipe austríaca.

A estreia oficial do meio-campista (que também atuava na lateral-direita) foi no ano seguinte, pelo Chindia Târgoviște, equipe da sua cidade natal, por onde atuaria em 49 partidas e marcaria quatro gols. Desempenho que chamou a atenção do Steaua Bucareste, que contrataria o atleta em 1996. Ajudou os Roș-Albaștrii a conquistarem o título do Campeonato Romeno (conquistou também a edição de 1997-98) e da Copa da Romênia, em 1996-97.

Em 1998, Reghecampf é emprestado ao Litex Lovech, e conquista o Campeonato Búlgaro de 1998-99, seu segundo título seguido. Voltaria ao Steaua em 1999, mas no ano seguinte seria dispensado.

Ainda em 2000, assina com o Energie Cottbus, onde obtém sucesso nos quatro anos em que esteve na agremiação, marcando dezessete gols em 137 partidas. Em 2004, é contratado pelo Alemannia Aachen, sendo novamente bem-sucedido nesta passagem (107 jogos, 19 gols). O Aachen dispensou Reghecampf no final da temporada 2007-08.

Em 4 de julho de 2008, assina com o Kaiserslautern, em um contrato válido por dois anos, mas fez apenas duas partidas pelo clube, marcando um gol. Um problema estomacal prejudicou a temporada de Reghecampf, que teve o contrato rescindido em 2009. Sem chances de encontrar outra equipe para dar prosseguimento à sua carreira, o meio-campista anunciou que estava se aposentando aos 33 anos.

Seleção
Reghecampf disputou apenas uma partida pela Seleção Romena de Futebol, contra a Dinamarca, em 2003.

Carreira como treinador 
Em junho de 2010, Reghecampf iniciaria a carreira de técnico no Gloria 1922 Bistrița, onde permanece por apenas quatro meses. Comandaria ainda Universitatea Craiova (menos de um mês) e CS Snagov (seis meses) em 2011.

Trabalharia ainda durante cinco meses no Concordia Chiajna (dezembro de 2011 a maio de 2012), com o objetivo de evitar a queda do time à Segunda Divisão, sendo bem-sucedido (tirou o Concordia da décima-sétima posição e o levou ao nono lugar). Isto levou o ex-meia a ser escolhido como novo técnico do Steaua.

Títulos

Como jogador 
Steaua
Campeonato Romeno: 1996–97, 1997–98
Copa da Roménia: 1996-97

Litex Lovech
Campeonato Búlgaro: 1998–99

Como treinador 
Steaua
Campeonato Romeno: 2012–13, 2013-14
Supercopa da Roménia: 2013
Copa da Liga da Romênia: 2015–16

Al-Wahda
Etisalat Super Cup: 2017, 2018
Etisalat Emirates Cup: 2017-18

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Roménia
Treinadores de futebol da Romênia
Futebolistas do FC Steaua București
Futebolistas do PFC Litex Lovech
Futebolistas do Fußball-Club Energie Cottbus
Futebolistas do Alemannia Aachen
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Treinadores do Universitatea Craiova
Treinadores do FC Steaua București
Treinadores do Al-Hilal Saudi Football Club
Treinadores do Litex Lovech
Treinadores do Al-Wahda Sports Cultural Club
Treinadores do Al Wasl FC
Treinadores do Al-Ahli Saudi Football Club